-353 — травматический пистолет, разработанный Ижевским механическим заводом на основе боевого Пистолета Ярыгина.

Описание 
Принцип работы пистолета построен на основе свободного затвора, в отличие от боевого Пистолета Ярыгина, где автоматика основана на коротком ходе ствола. В соответствии с криминалистическими требованиями пистолет имеет в стволе две вварные преграды (зубы) конусовидной формы, не позволяющие выстрелить твёрдым предметом (боевой пулей). Ударно-спусковой механизм двойного действия, с открытым курком, позволяет вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взводом курка. Пистолет имеет несъёмный ствол, закреплённый в затворе.

Преимущества 
Ввиду того, что Пистолет Ярыгина достаточно широко используется как в силовых ведомствах России, так и стрелками-спортсменами, этот пистолет представляет широкий интерес как для любителей оружия, так и для людей, уже знакомых с его боевым или спортивным аналогом.

 При отсутствии бракованных деталей пистолет имеет высокую конструктивную надежность.
 Хорошая (для травматического оружия) точность (в мишень размером 70 мм на 70 мм возможно попасть более чем с 7 метров).
 Эргономичная рукоятка, удобная для стрельбы как с одной, так и с двух рук.
 Плавный спуск, косвенно увеличивающий точность стрельбы.
 Двухсторонний переключатель предохранителя, позволяет комфортно использовать его как правшам так и левшам.
 Большой объём магазина (9 патронов), с учетом того, что законодательно в РФ разрешено нахождение в магазине лишь 10 патронов.
 Надежный «цельный» металлический затвор, который точно не треснет при застревании резиновой пули в стволе. Более того, при повторном выстреле с застрявшей в стволе пулей ломается только пластиковая оболочка пистолета, которую можно заменить.
 Низкая цена, относительно других крупногабаритных пистолетов (Т10/Т12/Грозы/АПС-М/МР-355)

Недостатки 
 Габариты пистолета накладывают некоторые ограничения и осложняют возможности его скрытого ношения.
 Высокая цена по сравнению с другими отечественными пистолетами (Макарыч, Оса), его минимальная розничная цена 18 000 рублей.
 Острые грани мушки, могут нанести повреждения: кобуре, рукам, одежде.
 Низкая доступность запасных частей.
Несмотря на большое количество просьб со стороны покупателей производитель наладил продажу запасных магазинов слишком поздно.
 Многих пугают: Размеры и надёжность крепления вварных преград (зубов) в стволе пистолета.

 Спорные прицельные приспособления, доставшиеся МР-353 от боевого аналога ПЯ «Грач»
 Высокая цена патрона .45 Rubber делает его слишком дорогим для спортивной и развлекательной стрельбы, по сравнению с патронами калибра: 9 PA, 10×22T.
Стоит заметить, что этот патрон сделан именно для травматического воздействия на живую цель, что объясняется бОльшим диаметром резинового шарика и меньшей плотностью по сравнению с 9 PA, 10×22T.

Варианты и модификации 
 MP-353 - модель под патрон .45 Rubber, производство начато в 2010 году. Первые партии пистолетов имели магазины на 7 патронов, в дальнейшем ёмкость магазина была увеличена до 9 патронов.
 MP-356 - модель под патрон 10х28 мм Т, в 2017 году демонстрационный образец пистолета был представлен на выставке "Армия-2017"

Примечания

Ссылки 
 Описание на armoury-online
 Описание на antigopnik.ru
 Видео. Обзор на выставе.(2:40)
 Обсуждение на guns.ru

Травматические пистолеты
Травматическое оружие России
Продукция Ижевского механического завода